The Jets (Nederlandse band), een Nederlandse muziekgroep uit Utrecht
 The Jets (Britse band), een Britse rockabillyband
 The Jets (Amerikaanse rockband), een Amerikaanse rockband, actief van 1972 tot 1980
 The Jets (Amerikaanse familieband), een Amerikaanse familieband, actief van 1985 tot heden